Hipercarga puede referirse a:

 La hipercarga débil que aparece en el contexto de la interacción electrodébil.
 La hipercarga fuerte que aparece en el contexto de la cromodinámica cuántica.